Edmund Beaufort ist der Name folgender Personen:

* Edmund Beaufort, 1. Duke of Somerset (1405–1455), englischer Edelmann, Lieutenant von Frankreich, Constable von England
 Edmund Beaufort, 3. Duke of Somerset (um 1439–1471), englischer Adliger und Militärbefehlshaber